Dawid Moryc Apfelbaum
 
 Polly Apfelbaum (1955-),  artiste visuelle américaine.